Puolasaari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Puolasaari (ö i Mellersta Finland), Jämsä, 
 Puolasaari (ö i Södra Savolax, S:t Michel, lat 61,27, long 26,88), 
 Puolasaari (ö i Södra Savolax, Nyslott), 
 Puolasaari (ö i Södra Savolax, S:t Michel, lat 61,27, long 27,16), 
 Puolasaari (ö i Päijänne-Tavastland, Lahtis, lat 61,05, long 25,57), 
 Puolasaari (ö i Södra Savolax, S:t Michel, lat 61,32, long 27,27), 
 Puolasaari (ö i Päijänne-Tavastland, Lahtis, lat 61,59, long 25,84), 
 Puolasaari (ö i Birkaland), Nordvästra Birkaland, 

Robotskapade Finlandförgreningar